

Toponymie

Belgique 
 Gênes (Belgique), village de la section de Hodister dans la commune de Rendeux en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

France 
 Cité de Gênes
 Porte de Gênes (Breil-sur-Roya)

Italie 
 Gênes, ville italienne, capitale de la Ligurie.
 Arrondissement de Gênes
 Communes de la ville métropolitaine de Gênes
 Province de Gênes
 Ville métropolitaine de Gênes

Patronyme 

 Henri Génès (1919-2005), est un acteur, chanteur et humoriste français.

Architecture 
 Lanterna de Gênes
 Liste des palais de la ville de Gênes
 Palais royal de Gênes

Culture 
 Aquarium de Gênes
 Museo civico di storia naturale de Gênes
 Pain de Gênes
 Velours de Gênes

Enseignement 
 Université de Gênes

Géographie 
 Golfe de Gênes

Histoire 
 Accords de Gênes
 Bataille de Gênes
 
 Doge de Gênes
 Duché de Gênes
 Émeutes anti-G8 de Gênes de 2001
 Familles patriciennes de Gênes
 Gênes (département)
 Grand et Petit Conseils de Gênes
 Pacte de Gênes
 République de Gênes
 Sac de Gênes de 1849

Religion 
 Archidiocèse de Gênes
 Liste des évêques et archevêques de Gênes
 Catherine de Gênes
 Romule de Gênes

Sport 
 Gênes-Nice
 Igo Gênes Volley
 Tournoi de tennis de Gênes

Transports 
 Aéroport de Gênes-Christophe Colomb
 Gare de Gênes-Brignole
 Gare de Gênes-Piazza-Principe
 Ligne de Gênes à Milan
 Ligne de Gênes à Vintimille
 Ligne de Turin à Gênes
 Métro de Gênes
 Port de Gênes
 Trolleybus de Gênes

Voir aussi